Maeil Broadcasting Network, canal de televisió per cable de Corea del Sud
 Ministeri de Bens Nacionals de Xile, ministeri d'Hisenda del govern de Xile
 mbn també és el codi ISO 639-3 del hitnü, llengua de la família guajibana parlada pels hitnüs de Colòmbia
 Mbn. també és l'abreviatura de la mcbirneyita, mineral de la classe dels fosfats